Heracles bezeichnet:

 (5143) Heracles, einen Asteroiden
 Heracles inexpectatus, ausgestorbener Papagei

Siehe auch:
 Heraklas
 Herakles (Begriffsklärung)